

Фамилия 
 Будай, Елена Константиновна (род. 1989) — российская футболистка.
 Будай, Игорь Михайлович (1963—1996) — участник войны в Таджикистане, Герой Российской Федерации (1996).
 Будай, Кристиан (род. 1979) — венгерский хоккеист, вратарь.
 Будай, Петер (род. 1982) — словацкий хоккеист, вратарь.
 Будай, Ядвига Иосифовна (род. 1935) — Герой Социалистического Труда (1958).

Имя 
 Будай I ибн Умал-Мухаммад — кумыкский правитель из рода шамхалов.
 Будай II (1668—1692) сын Бий-Баммата основателя Бамматулинского бийлика (удельного княжества).